Плейона (звезда) — звезда в созвездии Тельца.

 Плейона — в древнегреческой мифологии — океанида, супруга титана Атланта.